PGT est un sigle qui peut désigner :
 Pegasus Airlines (son code OACI) ;
 le parti guatémaltèque du travail.